

Biografia 
Inizia a studiare musica all’età di 6 anni, avvicinandosi al pianoforte e successivamente al violoncello.

Si diploma giovanissimo; partecipa a masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da Enrico Dindo e Franco Rossi, di cui ha seguito gli insegnamenti per oltre due anni; in seguito si perfeziona con Marianne Chen, Enrico Bronzi e la celebre Natal'ja Gutman.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro alla Scala, la Malta Philharmonic Orchestra, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia dell’Orchestra Mozart, l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra Sinfonica di Roma, l'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, l’Orchestra da Camera fiorentina, l’Orchestra “Città Lirica”, la “Camerata strumentale” di Prato, la AlpenAdria Kammerphilharmonie.

Con l'Orchestra Sinfonica di Roma collabora anche come primo violoncello.

Ha suonato sotto la direzione di Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Gianandrea Noseda, Donato Renzetti, Nello Santi, Lior Shambadal, Pietari Inkinen, Günter Neuhold, Wayne Marshall, Piero Bellugi, Yeruham Sharovsky, Luc Baghdassarian, Thomas Indermuhle, Arthur Fagen, Ola Rudner, Corrado Rovaris, Filippo Maria Bressan.

È un musicista eclettico e cultore di ogni genere musicale: il suo violoncello è presente in più di 80 album e in molti recenti film italiani e stranieri.

Ha partecipato, inoltre, al Symphonicity World Tour di Sting, al tour Amen dei Baustelle (2008) e al tour estivo 2011 di Francesco Renga e Mario Biondi.

Ha anche suonato live con Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo (Afterhours), Brunori SAS e Salmo (Ossigeno Rai3), Calibro35, Jonathan Wilson, Fabrizio Bosso, Mariella Nava, Roberto Angelini, Diodato, il Collettivo AngeloMai e Il Teatro Degli Orrori.

Ha scritto, insieme al compositore Federico Ferrandina, la colonna sonora del cortometraggio "L'estremo saluto", regia di Maria Chiara Manci.

È stato conduttore del programma radiofonico “Altrimentinmusica” nella stagione 2017-2018, in onda tutte le settimane sull’emittente radiofonica romana RID96.8.

Tour 
 2006-2007 - Tour di Non Voglio Che Clara
 2008 - “Amen” Tour dei Baustelle
 2011 - “Symphonicity” World Tour di Sting
 2011 - Tour estivo di Francesco Renga e Mario Biondi
 2018 - “Decade” tour dei Calibro35
 2018 - “Voce di terra” tour con Fabrizio Bosso
2022 - “In questa storia che è la mia” tour di Claudio Baglioni

Discografia 
2007

 Dell’Impero Delle Tenebre - Il Teatro Degli Orrori
 Questa notte è ancora nostra - Daniele Silvestri

2008

 Indossai - Alessandro Grazian
 Split - Il Teatro Degli Orrori
 Vi chiamerò per nome - Marian Trapassi

2009

 A Sangue Freddo - Il Teatro Degli Orrori
 La vista concessa - Roberto Angelini
 La Carne - Valentina Dorme

2010

 Dei Cani - Non Voglio Che Clara
 Hi - København Store
 Low - København Store

2011

 Parole Prestate - Awa Ly
 Nati per subire - Zen Circus

2012

 Phineas Gage - Roberto Angelini
 Chilometri e chilometri d’azzurro - Francesco di Giuseppe
 Utopie E Piccole Soddisfazioni - Bologna Violenta

2013

 E forse sono pazzo - Diodato
 Directions - Massimo Giangrande
 Narcisi Geishe - Le Naphta Narcisse
 Al Cuore Fa Bene Far Le Scale - Diana Tejera
 Verranno Giorni Migliori - Andrea Rivera

2014

 Merry Christmas - Marco Carta
 Pareidolia - Marina Rei
 Qualcosa a che fare con la domenica - Francesco di Giuseppe
 Minimal Music - Margherita Vicario

2015

 Capolavoro - Pino Marino
 Via Delle Girandole 10 - Fabrizio Moro
 L’amore si muove - Il Volo

2016

 Fiore de Niente - Il Muro del Canto
 Black into My Life - Sirsa Shekim
 Io - Sergio Cammariere

2017

 Vivere e rinascere - Michele Zarrillo
 Vivere e rinascere - Passioni - Michele Zarrillo

2018

 Beauty at Closing Time - Massimo Giangrande
 Amour Braque - Spiritual Front
 Che Effetto Fa - Kutso
 Decade - Calibro 35
 O Diavolo - Francesco di Bella

2019

 La Terra Sotto I Piedi - Daniele Silvestri
 Appunti di un Lungo Viaggio - Gino Paoli
 Enea - Epo

2020

 Contatto - Negramaro
 Zerosettanta - Renato Zero
 In Questa Storia Che È La Mia - Claudio Baglioni

2021
 La Matematica Dei Rami - Max Gazzè

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Angelo Maria Santisi su Instagram
Angelo Maria Santisi su Cello Played by Angelo Maria Santisi - playlist by Angelo Maria Santisi | Spotify Spotify
Angelo Maria Santisi su Discogs
Angelo Maria Santisi su YouTube
https://www.cinemaitaliano.info/pers/092716/angelo-maria-santisi.html
http://www.rinkytinkyjazzorchestra.com/angelo-maria-santisi/ 
https://www.artribune.com/tag/angelo-maria-santisi/
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/massimo-giangrande-il-live-e-a-rocksteria/221841/221047
https://web.archive.org/web/20190219015655/http://www.intervalloteatro.it/blog/item/380-angelo-maria-santisi-e-davide-tamburrino-a-sanremo